Roupov steht für:

 Roupov (Plzeň-jih), eine Gemeinde im tschechischen Okres Plzeň-jih

Roupov ist der Familienname folgender Personen:

 Wenzel Wilhelm von Roupov (um 1580–1641), böhmischer Adliger
 Wilhelm von Roupov (um 1560–1629), mährischer Adliger